Парламентские выборы в Эстонии прошли 5 марта 2023 года. Избран 101 член XV состава Рийгикогу.

Предыстория 
Центристская партия во главе с Юри Ратасом сформировала  после парламентских выборов 2019 года. Его правительство ушло в отставку в январе 2021 года. Кая Каллас из Партии реформ впоследствии сформировала коалиционное правительство с Центристской партией. В июне 2022 года коалиция распалась. Затем Каллас сформировала второе правительство, состоящее из Партии Реформ, Исамаа и Социал-демократической партии и осталась на посту премьер-министра.

Избирательная система 
Вся территория Эстонии разделена на 12 избирательных территорий. За каждой из них закреплено определенное количество депутатских мест. Партии проходят в парламент, если они набрали 5 % в общенациональном масштабе, независимые кандидаты проходят если они преодолели территориальную квоту, деленную на число мест. Избираться могут граждане Эстонии достигшие 21 года к 24 января 2023 (началу регистрации кандидатов).

Участники 
 Партия реформ
 Центристская партия
 Консервативная народная партия Эстонии
 Социал-демократы
 Отечество
 Правые
 Эстония 200
 Зеленые
 Объединенная левая партия
 10 независимых кандидатов (в т. ч. Михаил Стальнухин)

Голосование 
Голосование проходило в посольствах за границей с 18 по 23 февраля. Голосование на территории Эстонии проходит 5 марта 2023 года. Граждане Эстонии могут прийти на избирательный участок или проголосовать онлайн, или можно вызвать членов УИК с урной на дом.

Результаты

Формирование правительства

Примечания 

2023 год в Эстонии
2023
Эстония
Эстония